Il singolare del Paris Open 1973 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Stan Smith era il detentore del titolo, ma Ilie Năstase lo ha battuto in finale 4–6, 6–1, 3–6, 6–0, 6–2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Paris Open 1973